Die Abkürzung HVN steht für:
 Handball-Verband Niederrhein, Landesverband des Westdeutschen Handball-Verbands
 Handball-Verband Niedersachsen, Landesverband des Norddeutschen Handball-Verbands
 Historischer Verein für den Niederrhein, deutscher Geschichtsverein
 Vietnam Airlines, vietnamesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

HVN